Torfhaus ist

 ein altertümlicher Haustyp, der unter anderem in Island als Torfhof oder Grassodenhaus verbreitet war 
 ein Ortsteil der Stadt Altenau im Landkreis Goslar, siehe Torfhaus
 ein Ortsteil von Mockrehna im Landkreis Nordsachsen, siehe Torfhaus (Mockrehna)
 ein Stadtteil von Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland, siehe Torfhaus (Strausberg)
 ein Ortsteil im Stadtteil Silberborn der Stadt Holzminden im gleichnamigen Landkreis
 ein historisches Gebäude mitsamt Pension im Ortsteil Holzhau von Rechenberg-Bienenmühle im Erzgebirge

Siehe auch:

 Torfhäusl